Malmö FF 2018 är Malmö FF:s 110:e säsong, deras 84:e i Allsvenskan och deras 19:e raka säsong i ligan.

Försäsongen 
Malmö FF:s spelartrupp inledde säsongen 2019 den 14 januari med årets första träningspass. Fyra dagar senare spelades årets första träningsmatch mot rivalen IFK Malmö som slutade oavgjort (2–2). Årets andra träningsmatch spelades den 25 januari och resulterade i en 5–1-vinst över danska Lyngby BK.

Malmö FF hade från början bokat att återigen ha sitt träningsläger i Bradenton, Florida. Klubben gick dock vidare till sextondelsfinal i Europa League, som skulle spelas mot Chelsea mitt under försäsongen. Därav flyttades träningslägret till Marbella, för att klubben inte skulle behöva åka utanför Europa samt att de skulle undvika tidsskillnaderna så nära inpå sextondelsfinalerna. Träningslägret pågick mellan 30 januari och 9 februari. Malmö FF spelade där tre träningsmatcher; ett dubbelmöte mot ryska Krasnodar samt en match mot ukrainska Dynamo Kiev. Malmö FF började med en förlust mot Krasnodar och spelade därefter oavgjort i det andra mötet med den ryska klubben. Även mötet med Dynamo Kiev slutade oavgjort.

Den 5 mars spelades nästa träningsmatch för Malmö FF mot engelska Brentford. Matchen vanns av MFF med 4–3 efter bland annat ett hattrick av Carlos Strandberg. Fyra dagar senare var det dags för träningsmatch mot allsvenska konkurrenten Kalmar FF, en match som MFF vann med 2–1. Den 15 mars spelade Malmö FF sin åttonde träningsmatch mot IFK Norrköping, en match som slutade med en 4–1-förlust. Den nionde, och avslutande försäsongsmatchen, spelades den 21 mars mot nederländska AZ Alkmaar (1–0-vinst).

Träningsmatcher – försäsongen

Träningsmatcher – under säsongen

Tävlingar

Allsvenskan

Tabell

Matcher

Svenska cupen 2018/2019

Gruppspel

Tabell

Matcher

Uefa Europa League

2018/2019

Sextondelsfinal

2019/2020

Kvalspel

Första kvalomgången

Malmö FF avancerade till andra kvalomgången med det ackumulerade slutresultat 11–0.

Andra kvalomgången

Malmö FF avancerade till tredje kvalomgången med det ackumulerade slutresultat 5–4.

Tredje kvalomgången

Malmö FF avancerade till playoffomgången med det ackumulerade slutresultat 3–1.

Playoffomgången

Malmö FF avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultat 4–0.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Spelare

Spelartruppen

Övergångar

Spelare in

Spelare ut

Spelarstatistik

Referenser

2019
Fotbollssäsongen 2019 efter lag
Fotboll i Sverige 2019